Уикипедия на варайски език () е раздел на варайски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 25 септември 2005 година.

Статистика

Посещаемост 

Варайски език
Варайски език
Езици във Филипините